De laatste tango (Frans Halsema), een single van Frans Halsema uit 1966
 De laatste tango (Cock van der Palm), een single van Cock van der Palm uit 1972